«Анализируй это» () — американская комедия режиссёра Гарольда Рэмиса.

Сюжет 
«Крёстный отец» нью-йоркского криминального клана Пол Витти (Роберт Де Ниро) на грани нервного срыва: на него совершено покушение, в результате которого погиб его старый соратник, молодой сообщник пытается его подставить и перехватить власть в «семье Витти», мафиозные группировки не могут поделить сферы влияния, назревает война кланов, на хвосте висят полиция и ФБР.

Да и вообще профессия мафиози не из лёгких…

Совершенно случайно, но чрезвычайно кстати, автомобиль психоаналитика-неудачника Бена Собела (Билли Кристал) задевает машину Студня («Jelly», Джо Витерелли), ближайшего подручного Пола Витти, и доктор Собел опрометчиво оставляет ему свою визитку. Чтобы как-то помочь Витти, сообщники уговаривают его нанести визит единственному известному им «мозгоправу», и у того весь привычный жизненный уклад встаёт с ног на голову: мафия просто не умеет считаться с чужими проблемами, планами, расписаниями, даже свадебной церемонией, для мистера Витти существуют лишь он сам и его эмоциональное расстройство…

В общем, как сетует доктор Собел: «Когда я решил заняться семейной терапией, то имел в виду немного не ту „Семью“»…

В ролях 
 Роберт Де Ниро — Пол Витти, мафиози
 Билли Кристал — доктор Бен Собел, семейный психотерапевт
 Лиза Кудроу — Лаура Макнамара, невеста доктора Собела, затем миссис Собел
 Чезз Палминтери — Примо Синдоне, главарь конкурирующего клана
 Джо Витерелли — Студень, подручный Пола Витти
 Лео Росси — Карло Мангано, мафиози, член «семьи Витти»
 Молли Шэннон — Каролина
 Ребекка Шулл — Дороти Собель
 Тони Беннетт — (камео)

Награды и номинации 
2 номинации на премию «Золотой глобус»:
 Лучший фильм (комедия или мюзикл).
 Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл) — Роберт Де Ниро.

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы на английском языке
Фильмы США 1999 года
Кинокомедии США
Кинокомедии 1999 года
Детективные фильмы США
Фильмы о врачах
Фильмы о Нью-Йорке
Фильмы о Майами
Фильмы о мафии
Фильмы Tribeca Productions
Фильмы Village Roadshow Pictures
Фильмы Warner Bros.
Фильмы Universal Pictures
Фильмы по сценариям Кеннета Лонергана
Фильмы по сценариям Гарольда Рамиса